Manuel Vidal puede hacer referencia a alguna de las siguientes entradas:

Manuel Vidal y Salvador, (?-1698), dramaturgo español;
Manuel Vidal, O.S.A., (1697-1765), catedrático e historiador español;
Manuel Vidal Rodríguez, (1871-1941), religioso español;
Juan Manuel Vidal García, (1886-1936), político español;
Manuel Vidal Hermosa, (1901-1965), futbolista español;
Manuel Vidal Fernández, (1929-), pintor cubano;
Manuel Vidal García, (1934-2003), industrial y político español;
Héctor Manuel Vidal, (1943-2104), director teatral uruguayo;